Andreas (apostel) (Engels: Saint Andrew), een apostel
Saint Andrew (Barbados), een parish van Barbados
Saint Andrew (Dominica), een parish van Dominica
Saint Andrew (Grenada), een parish van Grenada
Saint Andrew (Guernsey), een parish
Saint Andrew (Jamaica), een parish van Jamaica
Saint Andrew (Saint Vincent en de Grenadines), een parish van Saint Vincent en de Grenadines

Zie ook
 St. Andrews (doorverwijspagina)